Traumland steht für:

 Traumland (Oper) von Jan Brandts Buys (1927)
 Traumland (Operette) von Eduard Künneke (1941)
 Traumland (1996), isländisch-deutscher Film von Ásdís Thoroddsen
 Traumland (2013), Spielfilm von Petra Volpe 
 Sandman – Traumland, dritter Teil der Comic-Serie Sandman
 Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl, Baden-Württemberg
 Das Neue Traumland, Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen, siehe Traumlandpark